Название Волоф обозначает распространённые в Сенегале и Гамбии (Африка):
 Волоф (язык) — язык народа волоф. Один из официальных языков Республики Сенегал.
 Волоф (народ) — народ в Западной Африке. Живут в основном в междуречье Сенегала и Гамбии.